An der Qualifikation zur U-21-Fußball-Europameisterschaft 2019 beteiligten sich 54 Mitgliedsverbände der UEFA. Erstmals dabei waren die U-21-Teams des Kosovo und Gibraltars. Italiens U-21 war als Veranstalter der Endrunde bereits für diese qualifiziert.

Modus 
Die 54 Nationalmannschaften wurden in neun Gruppen zu jeweils sechs Mannschaften gelost. Die Nationalauswahlen trugen ihre Begegnungen ab dem 25. März 2017 mit Hin- und Rückspielen aus.

Die neun Gruppensieger qualifizierten sich direkt für die Endrunde. Die vier besten Gruppenzweiten – gewertet wurden die Ergebnisse gegen die jeweiligen Gruppenersten, -dritten, -vierten und -fünften – waren für die Play-offs qualifiziert. In diesen wurden in zwei Paarungen mit Hin- und Rückspiel die letzten beiden Teilnehmer für die Endrunde ermittelt.

Auslosung

Lostöpfe 
Sämtliche Mannschaften wurden in sechs Töpfe zu jeweils neun Mannschaften eingeteilt. Entscheidend für die Topfeinteilung waren die Koeffizienten der Teilnehmer, wobei jene in Topf A den höchsten und jene in Topf F den niedrigsten aufwiesen. Aus diesen sechs Töpfen wurden neun Gruppen gebildet.

Gruppenauslosung 
Die Auslosung der Gruppen fand am 26. Januar 2017 in Nyon statt. Das UEFA-Exekutivkomitee und der UEFA-Dringlichkeitsausschuss legte vor der Auslosung fest, dass aufgrund politischer Spannungen Spanien nicht auf Gibraltar und der Kosovo nicht auf Serbien oder Bosnien und Herzegowina treffen konnte.

Qualifikationsgruppen

Gruppe 1 
Tabelle

Spieltermine und Ergebnisse

Gruppe 2 
Tabelle

Spieltermine und Ergebnisse

Gruppe 3 
Tabelle

Spieltermine und Ergebnisse

Gruppe 4 
Tabelle

Spieltermine und Ergebnisse

Gruppe 5 
Tabelle

Spieltermine und Ergebnisse

Gruppe 6 
Tabelle

Spieltermine und Ergebnisse

Gruppe 7 
Tabelle

Spieltermine und Ergebnisse

Gruppe 8 
Tabelle

Spieltermine und Ergebnisse

Gruppe 9 
Tabelle

Spieltermine und Ergebnisse

Tabelle der besten Gruppenzweiten 
Die vier Gruppenzweiten mit der besten Bilanz qualifizierten sich für die Playoff-Partien, in der die beiden letzten Plätze für die EM ausgespielt wurden. Die Ergebnisse gegen den Sechstplatzierten fanden in der Tabelle keine Berücksichtigung.

Play-offs 
Die Auslosung der Play-offs fand am 19. Oktober 2018 in Nyon statt.

Für die Play-offs qualifiziert waren:
  (Zweiter Gruppe 1)
  (Zweiter Gruppe 3)
  (Zweiter Gruppe 7)
  (Zweiter Gruppe 8)

Die Spiele fanden am 16. und 20. November 2018 statt.

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend aufgelistet sind die besten Torschützen der Qualifikation. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl der geschossenen Tore, bei gleicher Trefferzahl sind die Vorlagen und danach die Spielminuten ausschlaggebend.

Weblinks 
 Spielplan der EM-Qualifikation auf de.uefa.com (englisch)

Einzelnachweise 

Qualifikation 2019
Fußballveranstaltung 2017
Fußballveranstaltung 2018